Руксандра Лепушняну (; 1538, Сучава, Молдова — 12 листопада 1570, Ясси, Молдова) — молдовська княгиня, дочка Петру IV Рареша, дружина Олександра IV Лопушанина.

Походження 

Народилася 1538 року в Сучаві — столиці Молдавського князівства. Її батьком був господар Петру IV Рареш, а матір'ю — сербська принцеса Олена Бранкович. Серед її суродженців — Ілля II, Стефан VI та Костянтин.

У заміжжі 
1552 року була видана матір'ю заміж за Іоана Жолдю — боярина, який був ставлеником княгині Олени на престолі Молдови, допоки її молодший син Костянтин не стане повнолітнім. Того ж року інший претендент на молдовський престол, Олександр Лопушанин, захопив владу за підтримки польського війська. Іоан Жолдя був силоміць пострижений у ченці та зміщений з престолу. 1553 року було вбито матір Руксандри, Олену Рареш, оскільки вона готувала заколот проти нового господаря.

У січні 1556 року Руксандра вийшла заміж удруге — за господаря Олександра IV Лопушанина, проте їхня перша дитина, майбутній господар Богдан IV, народився раніше цієї дати.

1561 року Олександр IV був скинутий з престолу Молдови Деспотом Воде. Руксандра була завчасно відправлена до своєї зведеної сестри за батьківською лінією — Княжни Молдовської, княгині Волощини.

Руксандра втрутилася в політичні справи, апелюючи на користь свого чоловіка в Константинополі за посередництва своїх посланців до султанського дивану. Її зусилля були вдалими. Уже 1564 року Олександр IV був поновлений у титулі господаря Молдови.

Регентство 

1568 року господар Олександр IV помер. Історичні хроніки підтверджують, що він міг бути отруєний дружиною Руксандрою. На престол Молдови зійшов його неповнолітній син Богдан IV. Будучи матір'ю нового господаря, Руксандра стала регенткою.

У період регентства Руксандра мала своїх радників Гавриїла Логофатула та Димитрія Гатмана. Вона намагалася підтримувати дипломатичні відносини із султаном Селімом ІІ, тоді як Богдан з боярами підтримував ближчі стосунки з Польщею, оскільки свою молодість він провів при польському королівському дворі. При цьому документи цих часів вона підписувала не як регентка, а як мати господаря. Джерела не фіксують її безпосередніх політичних діянь. Крім того, в цей період княгиня Руксандра всіляко ушановувала молдовських бояр різними дарами.

Померла раптово від хвороби 12 листопада 1570 року в Яссах. Похована поряд із чоловіком у Слатинському монастирі.

Джерела 
 George Marcu (coord.), Dicționarul personalităților feminine din România, Editura Meronia, București, 2009.
 Dohiariu, marea ctitorie a lui Alexandru Lapusneanul — crestinortodox.ro
 Chicu, Silvia. ROLUL FEMEII ÎN VIAȚA POLITICĂ A ȚĂRII MOLDOVEI ȘI ȚĂRII ROMÂNEȘTI (SEC. XVI—XVII). p. 29-32.
 Constantin C. Giurescu & Dinu C. Giurescu. Istoria Românilor Volume II (1352—1606). — Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.
 Jean Nouzille. La Moldavie, Histoire tragique d'une région européenne. — Paris : Éditions Bieler, 2004.
 Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan. History of Romania: Compendium. — Romanian Cultural Institute, 2006.
 Czołowski Aleksander. Z przeszłości Jezupola i okolicy. — 163 s. — S. 30—37. 

Дружини молдовських правителів
Регентки